Desa Kalijati kan syfta på följande platser:

Indonesien 
 Desa Kalijati Barat
 Desa Kalijati Timur

Robotskapade Indonesienförgreningar